Gambrinus liga 2009–10 var den 17. udgave af det tjekkiske mesterskab i fodbold. Turneringen blev afviklet fra 24. juli 2009 til 15. maj 2009.

Tabel

1Idømt en pointstraf på 15 point.

Målscorer
12 mål
  Michal Ordoš (Sigma Olomouc)
11 mål
  David Lafata (FK Jablonec)
  Marek Kulič (Mladá Boleslav)
9 mål
  Pavel Šultes (Sigma Olomouc)
  Bony Wilfried (Sparta Prag)
8 mål
  Mario Lička (Baník Ostrava)
  Daniel Huňa (1. FK Příbram)

Fodboldsæson 2009-10
Fodbold i Tjekkiet